Хван (  или  ) — ряд значений:

Фамилия 
Одна из часто встречающихся фамилий корейского происхождения (16-я по частоте встречаемости). Известные носители:

 Хван, Александр Фёдорович (род. 1957) — российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Хван, Билл — американский инвестор корейского происхождения.
 Хван, Вячеслав Львович (род. 1947) — советский футболист, советский и казахстанский тренер.
 Хван Гёан (род. 1957) — южнокорейский политический деятель, премьер-министр Южной Кореи.
 Хван Джин И (1506—1544) — корейская поэтесса и кисэн 1-й половины XVI века.
 Хван Джун Хо (род. 1993) — корейский лыжник.
  (род. 1978) — корейский художник-график.
 Хван Ин Бом (род. 1996) — южнокорейский футболист.
 Хван Кым Сук (род. 1965) — южнокорейская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 Хван, Май Ундеевич (род. 1929) — заслуженный тренер СССР, биолог.
 Хван, Ман Гым Григорьевич (1919—1997) — председатель колхоза «Политотдел», партийный деятель Узбекской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Хван, Павел Александрович (1915—1982) — Герой Социалистического Труда.
 Хван, Сергей Григорьевич (1916—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Хван Сок Ён (род. 1943) — корейский писатель.
 Хван Сон Бом (род. 1975) — южнокорейский боксёр.
 Хван Сон Хон (род. 1968) — южнокорейский футболист, тренер.
 Хван, Тиффани (род. 1989) — американская певица, модель, актриса мюзиклов.
 Хван Усок (род. 1953) — южнокорейский ветеринар.
 Хван Хи Чхан (род. 1996) — южнокорейский футболист.
  (1363—1452) — государственный деятель рубежа династий Корё и Чосон, старший министр при дворе ванов Сечжона Великого и Мучжона.
 Хван Чан Сон (род. 1990) — участник бой-бэнда 2PM, более известен под личным именем (Чан Сон).
 Хван Чжан Ёп (1923—2010) — северокорейский государственный деятель, наиболее высокопоставленный беженец из КНДР.
 Хван Чжон Ри (род. 1944) — корейский киноактёр.
 Хван Йеджи (род. 2000) — участница гёрл-группы Itzy.
 Хван Хёнджин (род. 2000) — участник группы Stray Kids.

Другие значения 
 Хван — денежная единица Южной Кореи в 1953—1962 годах.
  или Хванган — река в Корее, приток Нактонгана.